Алекса́ндр Ма́ркович Вина́вер (псевдонимы Ал. В., A.W., , Вильна, Российская империя — 17 марта 1947, Свердловск) — российский и советский учёный-правовед, специалист по римскому праву и цивилистике, профессор МГУ.

Биография 
Родился  года в еврейской семье. Его отец Мордух-Гирша (Марк, Макс, Максим) Абрамович Винавер (6 августа 1852 — 1917) работал провизором (арендатором и управляющим аптекой в Вильне); дед Абрам Натанович (Нотелевич) Винавер (1827—1899) — виленский купец первой гильдии; мать Ева Вульфовна, урождённая Жирмунская (1856—?) была домохозяйкой. Родители заключили брак в Вильне 5 мая 1881 года. В семье росли дочери Наталья (1882) и Вера (1885). Племянник офтальмолога М. С. Жирмунского и инженера С. С. Жирмунского.

В 1902 году окончил Гродненскую классическую мужскую гимназию и в 1903 году поступил в ярославский Демидовский юридический лицей, где учился только год — в 1904 году перевёлся на 2-й курс юридического факультета Московского университета, который и окончил в 1907 году. До сентября 1911 года находился «при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре римского права» (ученик С. А. Муромцева и В. М. Хвостова). В должности приват-доцента покинул Московский университет в 1911 году в связи с делом Кассо.

С 1907 по 1917 гг. работал помощником присяжного поверенного округа Московской судебной палаты. В 1909—1910 гг. был личным секретарём С. А. Муромцева.

После ухода из Московского университета преподавал на юридических факультетах в вузах Москвы и Санкт-Петербурга:
 преподаватель общей теории права и гражданского права в Народном университете им. А. Л. Шанявского (до 1917 г.);
 профессор и секретарь правления Высших женских (Бестужевских) курсов (по декабрь 1919 г., Санкт-Петербург).
 доцент Санкт-Петербургского Психоневрологического института (с сентября 1912 по декабрь 1917 г.).

В 1913 году защитил диссертацию на звание магистра в Харьковском университете.

Профессор кафедры общей теории и истории права Московского университета (1919—1924). В 1919 г. избран председателем Временного президиума (деканом) факультета общественных наук 1-го МГУ (до 1921 г.). Директор Института теории и истории права, преподавал гражданское и обязательственное право.

С 1924 по 1928 гг. — профессор Среднеазиатского государственного университета (г. Ташкент).

С 1928 по 1930 гг. — профессор кафедры гражданского права Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина.

С 1931 по 1932 гг. — юрисконсульт АО «Продукт» (г. Москва).

С 1932 по 1938 гг. — заведующий центральным юридическим бюро ОГИЗа.

С 1922 по 1929 гг. — ответственный редактор «Право и жизнь». Печатался в «Вестнике права и нотариата», «Русских ведомостях», «Утре России» и других изданиях.

В январе 1938 г. арестован. В январе 1940 г. Особым совещанием НКВД осуждён к лишению свободы на срок 8 лет по обвинению в участие в «антисоветской кадетской организации»[1]. 19 августа 1944 г. освобожден по состоянию здоровья (актирован).

С октября 1944 года — профессор кафедры гражданского права и процесса Свердловского юридического института. Читал курсы лекций римскому, гражданскому и трудовому праву, а также по теории государства и права.

В марте 1947 года создал кружок «Мысли и Речи» («МИР»), что вызвало негодование райкома ВКП(б).

В ночь на 17 марта 1947 года скончался от сердечного приступа. Похоронен на Ивановском кладбище Екатеринбурга.

Основные работы 
Основные труды по договорному праву, обязательствам из неосновательного обогащения и авторскому праву. Соавтор и соредактор книжной серии «Гражданский кодекс РСФСР. Практический комментарий» (1923—1925).

 Понятие обязательства по Проекту обязательственного права 14 октября 1913 года [Текст] / А. М. Винавер. // Юридический вестник. — 1914. — Книга V (I) — VI (II). — С. 251—273.
 Купля-продажа и мена.1,Купля-продажа; 2, Мена; 3, Купля-продажа с рассрочкой платежа; 4, Гербовой сбор; 5, Указатель узаконений; 6, Алфавитный предметный указатель; 7, Указатель иностранных афоризмов и терминов. — : Изд-во «Право и жизнь», 1924. — 87 с.
 Авторское право РСФСР на литературные произведения: Краткий справочник для редакционных работников. — 2-е изд., доп. — : Гостранстехиздат, 1937. — 88 с.
 Арендная плата / А. М. Винавер. // Антология уральской цивилистики, 1925—1989. — : Статут, 2001. — 430 с. — С. 69—70. — ISBN 5835400705
 Неосновательное обогащение и ст. 147 Гражданского кодекса / А. М. Винавер. // Там же. — С. 70—76. (По изданию: «Право и жизнь» 1925. — Кн. 1. — С. 34—41).
 На грани уголовной и гражданской неправды: Материалы к предстоящему пересмотру Гражданского кодекса РСФСР / А. М. Винавер. // Там же. — С. 77—96.
 Продажа с рассрочкой платежа: Критические замечания по поводу Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10 октября 1923 г. и ст.ст. 107—114 Проекта Торгового Свода // Цивилистические записки. — М.: Стаут, 2001. — 430 с. — С. 382—394. — ISBN 5835400829.

Примечания

Литература 
 
 Винавер Александр Маркович // Шилохвост О. Русские цивилисты: середина XVIII — начало XX в.: Краткий биографический словарь / О. Ю. Шилохвост. — М.: Статут, 2005. — С. 31 — 32.

Ссылки 
 
 Мурзин Д. В. Об Александре Марковиче Винавере

Юристы России
Правоведы России
Юристы СССР
Специалисты по гражданскому праву
Выпускники Гродненской гимназии
Деканы факультета общественных наук МГУ
Преподаватели Московского городского народного университета
Преподаватели Бестужевских курсов
Преподаватели юридического факультета МГУ
Преподаватели Национального университета Узбекистана
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели Уральского юридического университета
Учёные, репрессированные в СССР
Персоналии:Гродно
Персоналии:Демидовский юридический лицей
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Юристы по алфавиту
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Российской империи
Похороненные на Ивановском кладбище (Екатеринбург)